Соревнования по джиу-джитсу на летних Азиатских играх 2018 года, состоявшихся в Индонезии, проходили с 24 по 26 августа.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2018